Aygestan – comune armeno della provincia di Ararat
 Aygestan – comunità rurale della regione di Askeran nell'Artsakh
 Aygestan – comunità rurale della regione di Hadrut nell'Artsakh